Сонгкхла:

 Сонгкхла — город на юге Таиланда.
 Сонгкхла — провинция на юге Таиланда.
 Сонгкхла — озеро на перешейке Кра.
 Мыанг-Сонгкхла — столичный ампхое провинции Сонгкхла.